Anthalia är ett släkte av tvåvingar. Anthalia ingår i familjen puckeldansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puckeldansflugor
Anthalia